Camden hace referencia a varios artículos:

Lugares en Australia
Camden (Nueva Gales del Sur), localidad del municipio homónimo.
Municipio de Camden (Nueva Gales del Sur)

Lugares en  Estados Unidos
Condado de Camden (Georgia)
Condado de Camden (Carolina del Norte)
Condado de Camden (Nueva Jersey)
Municipio de Camden (Illinois).
Municipio de Camden (Míchigan)
Municipio de Camden (Minnesota)
Municipio de Camden (Ohio)

Localidades
Camden (Alabama)
Camden (Arkansas)
Camden (Carolina del Sur)
Camden (Delaware)
Camden (Illinois)
Camden (Indiana)
Camden (Maine)
Camden (Míchigan)
Camden (Minneapolis)
Camden (Nueva Jersey)
Camden (Nueva York)
Camden (Ohio)
Camden (Tennessee)

Lugares en Reino Unido
Camden (Londres), municipio

Personas 
 William Camden (1551 - 1623), historiador británico.